Antônio de Pádua Vieira da Costa (Rio de Janeiro, 16 de abril de 1921 – Rio de Janeiro, 1 de dezembro de 1996), mais conhecido pelo pseudônimo Luís Antônio, foi um compositor e letrista brasileiro.

Músicos de samba
Compositores do Rio de Janeiro (estado)
Letristas do Rio de Janeiro (estado)
Naturais da cidade do Rio de Janeiro